Juan Miranda peut désigner :
 Juan Carreño de Miranda (1614-1685), peintre espagnol ;
 Juan Miranda (1941-2009), acteur mexicain ;
 Juan Miranda (1983-), joueur cubain de baseball ;
 Juan Miranda (2000-), footballeur espagnol.

Voir aussi